Heddenhausen ist der Name von

 Elisabeth Heddenhausen (1897–1969), deutsche Fotografin
 Heinz-Friedel Heddenhausen (1910–1992), auch: Friedrich Heide, Komponist und Filmmusiker